LBJ School peut référencer à :

  : un collège d'études supérieures de l'Université du Texas ;
  : un lycée public dans le nord-est d'Austin, au Texas ;
  : un lycée public situé à Johnson City, au Texas ;
  : une école secondaire située à Laredo, au Texas.

Voir aussi 

 LBJ (homonymie)